Бойе — многозначный термин.

 Бойе () — река в Германии.
 бойе (от эвенк. бэе, «мужик») — старое жаргонное обозначение тунгуса/эвенка.

Фамилия 
 Бойе — баронский и дворянский род.
 Бойе, Адольф Оттович — Георгиевский кавалер (майор; № 7259; 17 декабря 1844; за выслугу).
 Бойе, Аксель Иванович (1828—1903) — контр-адмирал Российского императорского флота.
 Бойе, Виктор Яковлевич (?—1909) — генерал-майор российской императорской армии.
 Бойе, Владимир Александрович (1844—?) — генерал-лейтенант российской императорской армии.
 Бойе, Генрих (1794—1827) — немецкий зоолог.
 Бойе, Генрих Христиан (1744—1806) — немецкий писатель.
 Бойе, Ипполит Христофорович — Георгиевский кавалер (поручик 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона; 24 октября 1904).
 Бойе, Карин (1900—1941) — шведская писательница.
 Бойе, Каспар Иоган (1791—1853) — датский пастор-писатель.
 Бойе, Лукас (род. 1996) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Ньюэллс Олд Бойз».
 Бойе, Маме Мадиор (род. 1940) — сенегальская женщина-политик, премьер-министр в 2001—2002 годах.
 Бойе, Марио (1922—1992) — аргентинский футболист, нападающий.
 Бойе, Фридрих (1789—1870) — немецкий юрист, орнитолог и энтомолог.
 Бойе, Яков Петрович (1768—1838) — генерал французской службы; действительный статский советник русской службы.

См. также 
 Буайе
 Байё

Примечания